Nederlandse Ornithologische Unie
Nederlandse Oppositie Unie